L'assemblea legislativa è un organo che rappresenta direttamente i cittadini e il territorio esercitando un potere legislativo. Può agire sia a livello nazionale sia a livello regionale o comunale, a seconda dei paesi in cui si trova a operare.

Assemblee legislative nazionali

Note

Voci correlate 
Parlamento
Potere legislativo

Diritto costituzionale